Tumbes – miasto w Peru
 Tumbes – region Peru